Тіссо (Tissot) — французьке прізвище. Відомі носії:
 Віктор Тіссо (1844—1917) — швейцарсько-французький письменник і публіцист.
 Жак-Жозеф Тіссо (1836—1902) — французький художник.
 Максим Тіссо(нар. 1985) — французький гірськолижник.
 Максим Тіссо (футболіст) (нар. 1992) — канадський футболіст.
 Ніколя Тіссо (1824—1897) — французький картограф.
 П'єр-Франсуа Тіссо (1768—1854) — французький письменник.
 Самюель Огюст Тіссо (1728—1797) — швейцарський медик.

 Тіссо — марка швейцарських годинників